Melania est un prénom féminin dérivé du mot grec  (melania) signifiant « noir, sombre ». Il est porté par :

 Melania Alvarez, enseignante mexicaine en mathématiques au Canada
 Melania Blunda (1986-), joueuse italienne de volley-ball
 Melania Fogelbaum (1911-1944), poétesse polonaise
 Melania Gabbiadini (née en 1983), ancienne footballeuse italienne
 Melania Grego (née en 1973), ancienne joueuse de water-polo italienne
 Melania Mazzucco (née en 1966), écrivaine italienne
 Melania Trump (née en 1970), mannequin slovène-américaine et première dame des États-Unis
 Melania Urbina (1977-), actrice et présentatrice de télévision péruvienne.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Melánia
 , une nymphe corycienne dans la mythologie grecque.

Prénom féminin